Grand Prix Series 2015 – GPS 2 – drugi turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2015, który odbył się w dniach 13–14 czerwca 2015 roku na Matmut Stadium w Lyonie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Matmut Stadium zawody były drugim turniejem sezonu 2015 i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji. Drużyny zostały podzielone na trzy czterozespołowe grupy rywalizujące w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do półfinałów, a pozostałe walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju.

Niespodzianką pierwszego dnia była postawa Belgijczyków, w drugim z rzędu turnieju triumfowali jednak reprezentanci Francji.

Bilety na jeden dzień kosztowały 10 euro, na oba zaś 15 euro, wejście dla osób poniżej siedemnastu lat było bezpłatne.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

G
2015 we Francji
Zawody sportowe w Lyonie
Rugby union we Francji